Ема́ль () — термін, що має кілька значень:
 Емаль — непрозора склоподібна маса, якою покривають металеві та керамічні предмети для оберігання їх від впливу кислот і лугів або для прикрашення;
 Емаль — в переносному значенні — гладка, блискуча поверхня чого-небудь, яка нагадує таку масу;
 Емаль — тверда, блискуча речовина, якою покрита коронка зуба.
 Емаль — мистецтво оздоблення емаллю

Див. також 
 Емалеві фарби

Примітки